Арментарий (, ; умер в 711 году) — католический святой. День памяти — 30 января. Был епископом в Антибах, Прованс, Франция. Ему посвящён  в Драгиньяне. Согласно местному преданию, им был убит дракон, терроризировавший город. Житие святого, написанное Раймоном Феро (), исчезло.

Ссылки 
 St. Armentarius 

Персоналии по алфавиту
Святые Прованса
Христианские святые VIII века
Умершие в 711 году
Святые по алфавиту
Драконоборцы
Католические святые
Персоналии, чья дата рождения не установлена